Osoby o tym nazwisku:
 Augustyn Träger – polski wojskowy
 Roman Träger – polski oficer wywiadu